Star (stella in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 

 Star – città della contea di Montgomery, Carolina del Nord
 Star – città della contea di Ada, Idaho
 Star – township della contea di Antrim, Michigan

 Star': insediamento di tipo urbano della oblast' di Brjansk

Sigle e acronimi 
 FTSE Italia STAR – indice del Mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana
 Standard instrument arrival – in aviazione, rotta standard di arrivo strumentale.
 Situazione, Task (compito), Azione e Risultato – tecnica di selezione del personale

Aziende 
 Star – industria alimentare italiana
 Star Comics – casa editrice di fumetti italiana
 STAR – casa automobilistica italiana dal 1904 al 1921
 STAR – Società tessili artificiali – industria chimica incorporata dalla Pirelli nel 1942
 STAR – azienda italiana produttrice di elettrodomestici

Cinema 
 Un giorno... di prima mattina (Star!) – film del 1968 diretto da Robert Wise
 Star – film del 1982 diretto da Vinod Pande 
 Star – film del 2001 diretto da Praveen Kanth
 Star del cinema – celebrità famosa per i suoi ruoli da protagonista in pellicole cinematografiche

Musica 
 Star – gruppo musicale svedese
 Star – marca di batterie acustiche giapponesi di metà anni 60, di proprietà di Oshino Gakki, poi diventata Tama in onore alla moglie di Oshino.
 Star – singolo di David Bowie del 1972, dall'album Ziggy Stardust
 Star – album di Jan Garbarek del 1991
 Star – singolo di Bryan Adams del 1996, dall'album 18 til I Die
 Star – singolo di Nina Morić del 2000
 Star – album delle 702 del 2003
 Star – traccia dell'album Saudades de Rock degli Extreme del 2008
 Star – singolo di Alexia del 2010, dall'album Stars
 Star – brano musicale di Kiki Dee

Persone 
 Darren Star – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista statunitense
 Jeffree Star – cantautore, makeup artist e modello statunitense

Altro 
 Star – serie televisiva statunitense del 2016
 Star – classe velica
 Star – scooter della casa costruttrice LML, molto simile alla Vespa PX

Pagine correlate 
 Starr (disambigua)
 Stars

Altri progetti